Норм Ульман (,  26 грудня 1935, Провост, Альберта) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Член Зали слави хокею з 1982 року. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1951 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 23 роки, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Едмонтон Ойлерс» (ВХА).

Загалом провів 1516 матчів у НХЛ, включаючи 106 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Перша збірна всіх зірок НХЛ — 1965.
 Друга збірна всіх зірок НХЛ — 1967.

Статистика

Див. також 
 Список гравців НХЛ, які набрали 1000 очок у чемпіонаті

Посилання 
 
 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти ВХА‎
Члени зали слави хокею
Німці Канади